Октябърски може да се отнася за:

 Октябърски, селище от градски тип в Люберецки район, Московска област, Русия;
 Октябърски, град в автономна република Башкирия, Русия;
 Октябърски, селище от градски тип в Русия, административен център на Октябърски район, Пермски край;
 Октябърски, село в Поворински район на Воронежка област на Русия.

Вижте също 
 Октябърск, град в Самарска област, Русия;
 „Октябърская революция“, лек крайцер на ВМФ на СССР.